is een Japans voetballer die als middenvelder speelt bij Júbilo Iwata, dat hem huurt van Gamba Osaka.

Hij tekende in 2001 bij Gamba Osaka. In november 2002 debuteerde hij in het Japans voetbalelftal, waarvoor hij sindsdien 152 interlands speelde. Hij is hiermee recordinternational.

Clubcarrière
Endo's voetbalcarrière begon in 1998 bij Yokohama Flügels. Hij vertrok in 1999 naar Kyoto Purple Sanga. Daar voetbalde hij twee seizoenen in de J2 League en scoorde hij negen goals in 53 competitiewedstrijden. In 2001 ging hij naar Gamba Osaka, waarvoor hij sindsdien meer dan 600 wedstrijden speelde. In oktober 2020 werd Endo verhuurd aan Júbilo Iwata.

Interlandcarrière
Endō debuteerde in november 2002 tegen Argentinië voor het Japans voetbalelftal. Daarmee was hij actief op onder meer het WK 2006 en het WK 2010.

Trivia
 Zijn broer Akihiro Endo is eveneens profvoetballer. Hij is in 2007 gestopt.

Statistieken

J.League

Interlands

Erelijst
 Yokohama Flügels
Emperor's Cup
1998

 Gamba OsakaJ1 League
2005, 2014
J2 League
2013Emperor's Cup
2008, 2009, 2014, 2015
J.League Cup
2007, 2014Japanse Supercup
2007,2015
AFC Champions League
2008Pan-Pacific Championship
2008
Aziatisch voetballer van het jaar
2009

 JapanAsian Cup
2004, 2011
Afro-Asian Cup of Nations
2007Kirin Cup
2004, 2007, 2008, 2009

Zie ook
 Lijst van spelers van het Japanse voetbalelftal

Externe link

Japans voetballer